Eufriesea Cockerell, 1908 — род пчёл, из трибы Euglossini семейства Apidae, названный в честь немецкого гименоптеролога Генриха Фризе (Heinrich Friese, 1860—1948), одного из крупнейших специалистов по пчёлам.

Распространение 
Неотропика: от Мексики до Аргентины.

Описание 
Крупные (до 27 мм) орхидные пчёлы чёрно-коричневого цвета с металлическим отливом. Нижнегубные щупики 4-члениковые. Лицо металлически блестящее, без белых пятен.

Классификация 
Известно около 60 видов. Первоначально этот род был описан под названием Plusia Hoffmannsegg, 1817, которое оказалось младшим гомонимом рода Plusia Ochsenheimer, 1816 и было заменено на Eufriesea Cockerell, 1908.
 
 
 
 
 
 
   (=Plusia superba)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Другие виды

Примечания

Литература 
 Cameron, Sydney A. (2004). Phylogeny and Biology of Neotropical Orchid Bees (Euglossini). Annual Review of Entomology 49: 377–404.
 Kimsey, L. S. (1979). Synonymy of the genus Euplusia Moure under Eufriesia Cockerell (Hymenoptera, Apidae, Euglossini). Pan-Pac. Entomol. 55: 126–126 [126]
 Kimsey, L. S. (1982). Systematics of bees of the genus Eufriesea (Hymenoptera, Apidae). Univ. Calif. Publ. Entomol. 95: 1–125 [15, 16]
 Moure, J. S. (1967). A check-list of the known euglossine bees (Hymenoptera, Apidae). Atas do Simpósio sôbre a Biota Amazônica, vol. 5 pp. 395–415.
 Moure, J. S. (1967). Descrição de algumas espécies de Euglossinae (Hym., Apoidea). Atas do Simpósio sôbre a Biota Amazônica, vol. 5 pp. 373–394.
 Williams, Norris H. & Whitten, W. Mark (1983). Orchid floral fragrances and male euglossine bees: methods and advances in the last sesquidecade. Biol. Bull. 164: 355–395.

Ссылки 
 Список таксонов на BioLib

Пчёлы настоящие
Роды пчёл
Насекомые Южной Америки
Таксоны насекомых, названные в честь людей